Tristan och Isolde kan syfta på:

 Tristan und Isolde – en tysk opera av Richard Wagner, se Tristan och Isolde (opera)
 Tristan und Isolde – kymriska namnet på en keltisk saga, se Tristan och Isolde